Семала́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Административный центр кантона Плен-де-л’Агу. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81281.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 55 км восточнее Тулузы, в 38 км к югу от Альби.

По территории коммуны протекают реки Агу и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1979 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1279 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 948 были экономически активными, 331 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 948 активных работали 847 человек (451 мужчина и 396 женщин), безработных было 101 (46 мужчин и 55 женщин). Среди 331 неактивных 97 человек были учениками или студентами, 128 — пенсионерами, 106 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн